Passerellidae — семейство воробьиных птиц.

Распространение 
Обитают в Новом Свете от ареалов размножения в арктических тундрах Северной Америки до круглогодичных ареалов некоторых видов на Южном конусе Южной Америки.

Характеристика 
Питаются семенами. Имеют конические клювы, окрашены в коричневый или серый цвет. Многие виды имеют характерный рисунок на голове.

Классификация 
Passerellidae

Международный орнитологический комитет (IOC) признает в данном семействе 138 видов птиц, распределенных по 30 родам.

Филогения 
Ниже представлена филогения на основе исследования Bryson и коллег 2016 года.

Примечания

Ссылки 
 American Sparrow videos, photos and sounds on the Internet Bird Collection

Семейства птиц